Windsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Windsperger (* 1951), US-amerikanischer Skispringer
 Hubert Windsperger (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Lothar Windsperger (1885–1935), deutscher Komponist der Romantik sowie Lektor und Herausgeber
 Stephan Windsperger (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Ulrike Windsperger (* 1949), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)